James Graham (1e markies van Montrose)
 James Graham, 2e markgraaf van Montrose
 James Graham, 3e markgraaf van Montrose
 James Graham (1e hertog van Montrose)
 James Graham, 3e hertog van Montrose
 James Graham, 4e hertog van Montrose
 James Graham, 6e hertog van Montrose
 James Graham, 7e hertog van Montrose
 James Graham, 8e hertog van Montrose
 James Graham (toneelschrijver)